Die Umaghlessi Liga 2000/01 war die 12. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Titelverteidiger Torpedo Kutaissi gewann zum zweiten Mal den Meistertitel.

Modus 
Die Spielzeit wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. Zuerst trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterrunde, die anderen spielten in der Abstiegsrunde zwei direkte Absteiger aus. Der Drittletzte musste ein Relegationsspiel gegen den Dritten der Pirveli Liga austragen.

Vereine

Erste Runde

Tabelle  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Saison 2000/01 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01